Покро́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Октябрького района Костромской области России.

Административный центр — село Боговарово.

История 

Покровское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Законом Костромской области от 21 мая 2021 года № 89-7-ЗКО к 31 мая 2021 года с Покровским сельским поселением объединено Соловецкое.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 

Муниципальные образования Октябрьского района Костромской области
Сельские поселения Костромской области